Sam Phillips (producent) (1923–2003), Amerikaans platenbaas en oprichter van de platenmaatschappijen Sun en Phillips International
 Sam Phillips (singer-songwriter) (1962), Amerikaans singer-songwriter
 Sam Phillips (zeiler) (1991), Australisch zeiler